Fröbe ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Fröbe (1913–1988), deutscher Schauspieler
 Olga Fröbe-Kapteyn (1881–1962), niederländische Künstlerin
 Turit Fröbe (* 1971), deutsche Architekturhistorikerin und Urbanistin
 Walter Fröbe (1889–1946), deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 Walther Fröbe, deutscher Journalist, Chefredakteur der nationalsozialistischen Schleswig-Holsteinischen Tageszeitung